Opawa bezeichnet
 einen Ortsteil der Landgemeinde Lubawka (Liebau) in der Woiwodschaft Niederschlesien in Polen, siehe Opawa (Lubawka)
 einen Stadtteil von Christchurch, Neuseeland
 einen Fluss in Tschechien und Polen, siehe Opava (Fluss)
 Stadt Opava (Troppau)